«Гнев» () — остросюжетный боевик 1986 года режиссёров Дика Ричардса и Джерри Джеймсона, в главных ролях Бёрт Рейнольдс, Карен Янг и Питер Макникол.

Сюжет 
Ник Эскаланте по прозвищу Мексиканец — бывший военный, работающий телохранителем в Лас-Вегасе. Он мечтает накопить достаточно денег, чтобы переехать в Венецию, однако ввязывается в разборки с мафией.

В ролях 
 Бёрт Рейнольдс — Ник «Мексиканец» Эскаланте
 Карен Янг — Холли
 Питер Макникол — Сайрус Кинник
 Ховард Хессеман — Пинчус Зион
 Нилл Бэрри — Дэнни ДеМарко
 Джозеф Масколо — «Малыш»
 Дайана Скаруид — Кэсси
 Дебора Раш — Ди Ди
 Уэнделл Бёртон — Осгуд
 Джо Клеко — Кинлоу
 Питер Кох — Тил

Ремейк 
 В 2015 году вышел ремейк фильма под названием «Шальная карта» c Джейсоном Стейтемом в главной роли, режиссёром первоначально должен был быть Брайан Де Пальма, но позже он выбыл из проекта и его место занял Саймон Уэст.

Интересные факты 
 Гонорар Бёрта Рейнольдса составил 2 миллиона долларов.

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1986 года
Экранизации романов США